Maxim Alexandrovich Suraykin (; nacido el 8 de agosto de 1978) es un político ruso que ha sido el líder del partido político Comunistas de Rusia desde 2012 y miembro de la Asamblea Legislativa de Óblast de Uliánovsk desde 2018.

Suraykin fue el candidato de Comunistas de Rusia para las elecciones presidenciales de 2018.

Vida y carrera 
Suraykin nació el 8 de agosto de 1978 en Moscú.

En 1993, Suraykin fue uno de los defensores del Sóviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia.

En 2000, se graduó en la Universidad Estatal de Ingeniería Ferroviaria de Moscú.

Después de graduarse, fundó y durante diez años dirigió una empresa de reparación de equipos informáticos.

Suraykin trabajó como profesor en el Departamento de Gestión de la Universidad Estatal de Ferrocarriles de Moscú.

De 1996 a junio de 2004, fue miembro del Partido Comunista de la Federación Rusa. Fue secretario del Comité de Distrito de Kirov del Partido Comunista de Moscú. Fue elegido miembro del Comité Municipal del Partido Comunista de Moscú, candidato a miembro del Comité Central del Partido Comunista y delegado del IX Congreso del Partido Comunista. Suraykin era parte de la dirección de la sección juvenil del Partido Comunista de Moscú.

Fue elegido consejero de la Asamblea de Distrito del Distrito de Tverskoy de Moscú (1997-1999), y trabajó en la Comisión de Asuntos de Menores.

En junio de 2002, fue elegido secretario del Comité Central de la organización pública de toda Rusia "Unión de la Juventud Comunista de la Federación de Rusia" (SKM RF) sobre trabajo organizativo y de personal. En noviembre de 2004, se convirtió en el primer secretario del Comité Central SKM RF.

En 2010, dirigió la organización pública Comunistas de Rusia y en 2012 el partido Comunistas de Rusia.

En 2013, Suraykin fue nominado como candidato en la elección de alcalde de Moscú, pero no se registró debido a la presentación tardía de documentos.

En 2014, se postuló para gobernador del Óblast de Nizhny Novgorod, y se postuló para gobernador del Óblast de Ulyanovsk en 2016. En ambas ocasiones, perdió las elecciones.

En las elecciones regionales de 2018, fue elegido miembro de la Asamblea Legislativa de Óblast de Ulyanovsk. El 19 de septiembre fue elegido vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Se incorporó a la Comisión de presupuesto y política económica, así como a la Comisión de política social, autogobierno local y desarrollo de la sociedad civil.

Campaña presidencial de 2018

En diciembre de 2016, se supo que los Comunistas de Rusia nominaron a Suraykin para las elecciones presidenciales de 2018. El 28 de mayo de 2017, el Pleno del Comité Central de los "Comunistas de Rusia" nominó a Maxim Suraykin como candidato para participar en las elecciones presidenciales de 2018.

El 24 de diciembre, Maxim Suraykin fue nominado oficialmente en la Convención Nacional de Comunistas de Rudoa. El mismo día se presentó a la Comisión Electoral Central. 

Durante la campaña electoral, Maxim Suraykin criticó duramente al Partido Comunista por la nominación del empresario Pavel Grudinin como candidato presidencial. Suraykin dijo: 

Además, criticó al líder del Frente de Izquierda Sergey Udaltsov por apoyar a Grudinin: 

En su opinión, esta decisión está plagada de Sergei Udaltsov de que rechazará a sus partidarios:

Al mismo tiempo, el propio Suraykin también fue criticado por el Partido Comunista. Fue acusado de estropear, especialmente después del lanzamiento del video y el logotipo de su campaña, que copiaba completamente el video y el logotipo de Pavel Grudinin.

Durante la campaña, Suraykin realizó varios viajes por todo el país. Tras la elección, obtuvo 499.342 votos (0,68%), ocupando el séptimo (penúltimo) lugar.

Referencias 

Personas de Moscú
Comunistas de Rusia
Marxistas de Rusia
Políticos de Rusia del siglo XXI
Miembros del Partido Comunista de la Federación Rusa
Miembros de Comunistas de Rusia
Antirrevisionistas
Neoestalinistas